Wilhoit bezeichnet:
 Wilhoit (Arizona), Ort in Arizona, USA

Wilhoit ist der Familienname folgender Personen:
 Blake Tuomy-Wilhoit (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Dylan Tuomy-Wilhoit (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Lisa Wilhoit (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin